Copa Sony Ericsson Colsanitas 2009 — профессиональный женский теннисный турнир. Игрался на открытых грунтовых кортах.

Турнир-2009 является 17-м по счёту, проводящимся здесь. В этом году он относился к международной категории турниров, проводящихся в рамках WTA Тура.

Соревнования проходили в Боготе, Колумбия — с 14 по 22 февраля 2009 года. Турнир продолжил серию женских соревнований в Латинской Америке на грунтовых кортах в том сезоне.

Первым номером посева в одиночном турнире стала Флавия Пеннетта (№ 11 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Мария Хосе Мартинес Санчес со второй попытки побеждает в финале турнира ассоциации.
 Хисела Дулко уступает 1й финал в сезоне и 3й за карьеру в туре ассоциации.

Парный разряд

Факты 
 Нурия Льягостера Вивес выигрывает 1й титул в сезоне и 6й за карьеру в туре ассоциации.
 Мария Хосе Мартинес Санчес выигрывает 1й титул в сезоне и 6й за карьеру в туре ассоциации.

См. также 
 Copa Sony Ericsson Colsanitas
 WTA Тур 2009
 Международные турниры WTA
 Портал: Теннис

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Профиль турнира на сайте WTA 
 

Колумбия
Теннис
Февраль 2009 года
2009